Pühajõgi kan syfta på följande vattendrag:

Estland 

 Võhandu Jõgi, å, Põlvamaa, 
 Pühajõgi, Ida-Virumaa, 
 Pühajõgi, Ösel, 

Robotskapade Estlandförgreningar